Speers kan syfta på:

 Blake Speers
 Speers, Pennsylvania